Franzosenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Franzosenklinge (Reichenbach), linke Bachklinge im Schurwald zum Reichenbach (zur Fils) bei Hegenlohe, Gemeinde Lichtenwald, Landkreis Esslingen
 Franzosenklinge (Seckach), linke Bachklinge zur Seckach (zur Jagst) vor Sennfeld, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis
 Franzosenklinge (Teufelsklingenbach), linke Bachklinge am Albtrauf vom Boßler zum Teufelsklingenbach (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Pliensbachs, zum Butzbach, zur Fils) im Teufelsloch, Gemeinde Gruibingen, Landkreis Göppingen